Нелідов (Нелідова) — прізвище. Відомі носії:
 Нелідови (Отрєп'єви) — російський дворянський рід.

 Нелідов Анатолій Павлович (1879—1949) — російський і радянський актор. Заслужений артист РРФСР (1940).
 Нелідов Федір Гаврилович (1912, Дружківка (нині Донецька область, Україна) — 1945, Польща) — гвардії підполковник кавалерії, Герой Радянського Союзу.
 Нелідов-Френкель Габріель Самійлович (1897—1965) — український радянський актор. Заслужений артист УРСР (1954).

 Нелідова Катерина Іванівна (1756, Смоленська губернія — 1839, Санкт-Петербург) — камер-фрейліна, фаворитка Павла I; одна з перших випускниць Смольного інституту.
 Нелідова Лідія Річардівна (уроджена Барто; 1863—1929) — російська артистка балету і педагог, солістка московської трупи Імператорських театрів; автор статей з теорії танцю.

Див. також 
 Нелідово
Прізвища